

Орандж — місто, штат Каліфорнія
 Орандж — місто, штат Коннектикут
 Орандж — місто, штат Массачусетс
 Орандж — місто, штат Нью-Гемпшир
 Орандж — місто, штат Нью-Йорк
 Орандж — місто, штат Техас
 Орандж — місто, штат Вермонт
 Орандж — місто, штат Вірджинія
 Орандж — місто, штат Вісконсин
 Орандж — селище, штат Нью-Джерсі
 Орандж — селище, штат Огайо
 Орандж Тауншип — селище в окрузі Колумбія, штат Пенсільванія
 Орандж — переписна місцевість, штат Массачусетс

Див. також 
 Оранж
 Orange (значення)